Bridgers ist der Familienname folgender Personen:

 John Luther Bridgers senior (1821–1884), US-amerikanischer Jurist und Plantagenbesitzer sowie ein konföderierter Politiker und Offizier 
 Phoebe Bridgers (* 1994), US-amerikanische Indie-Rock-Musikerin
 Robert Rufus Bridgers (1819–1888), US-amerikanischer Jurist, Eisenbahnbeamter und konföderierter Politiker
 Sean Bridgers (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor